Paul Piché est un chanteur québécois.
 Paul Piché est le nom de son troisième album.
 Paul Piché était un évêque du diocèse de Mackenzie-Fort Smith.